est un mot anglais signifiant « attrapé ». Il peut faire référence à :

 , album de  (1980) ;

 , titre original de Pris au piège, film de Max Ophüls sorti en 1949 ;
 , thriller de Robert Milton Young sorti en 1996.

Voir aussi